Герберт, Херберт:

 Герберт — особисте ім'я.
 Герберт (Херберт) — прізвище.
 Герберт — один із четирьохсопочних островів. Адміністративно острів належить до американського штату Аляска.
 Герберт — один із хребтів гірського хребта Королеви Мод в Трансантарктичних горах (Антарктида).